Jean Castex peut désigner :

Personnalités 
 Jean Castex (né en 1942), historien de l'architecture français ;
 Jean Castex (né en 1965), haut fonctionnaire et homme politique français, Premier ministre du  au .

Voir aussi